Суперкубок Испании по футболу 1988 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились победитель чемпионата Испании сезона 1987/88 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании 1987/88 — «Барселона». Первый матч состоялся 21 сентября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев со счетом 2:0. В ответной игре, 29 сентября на «Камп Ноу», победила «Барселона» — 2:1. «Реал Мадрид» победил по сумме двух встреч (3:2) и завоевал трофей.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

См. также 
 Эль Классико
 Чемпионат Испании по футболу 1987/1988
 Кубок Испании по футболу 1987/1988

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1988 году
Сентябрь 1988 года
Спортивные соревнования в Мадриде
События 21 сентября
Спортивные соревнования в Барселоне
События 28 сентября
Спорт в Испании в 1988 году